Thomas Parker peut désigner :

personnalités politiques
 Thomas Parker (c. 1510-1570), député pour Norwich ;
 Thomas Parker (c. 1519-1558), député pour Cricklade ;
 Thomas Parker (c. 1527-1580), député pour East Grinstead ;
 Sir Thomas Parker (?-1663), député pour Hastings, Seaford et Suffok ;
 Thomas Parker,  de Macclesfield (1666-1732), homme politique du parti Whig ;
 Thomas Parker,  de Macclesfield (1723-1795) ;
 Thomas Parker, 6e Comte de Macclesfield (1811-1896), ancien député conservateur pour Oxfordshire, 1837-1841 ;
 Thomas Sutherland Parker (1829-1868), médecin et figure politique en Ontario, Canada ;

autres
  (1595-1677), clergyman non conformiste anglais et fondateur de Newbury (Massachusetts) ;
 Thomas Parker (ca. 1609-1683) ;
 Sir Thomas Parker (1695-1784), baron en chef de l'Échiquier ;
 Thomas Parker (1753-1820), soldat américain ;
 Thomas Parker (1829-1903), ingénieur des chemins de fer britanniques ;
 Thomas Parker (1843-1915), ingénieur en électricité et inventeur britannique ;
 Thomas Jeffery Parker (1850-1897), zoologiste britannique ;
 Thomas Parker (1760-1820) ;
 Thomas Parker, joueur de rugby à XIII.

Voir aussi 
 Tommy Parker (1924-1996), footballeur professionnel anglais
 Tommy Parker (1984-), chanteur et acteur néerlandais

Source de la traduction 

Homonymie de personnes